Madame Vestris ist der Bühnenname folgender Schauspielerinnen

 Lucia Elizabeth Vestris (1797–1856)
 Rose Vestris (Françoise Marie Rosette Gourgaud) (1746–1804)